Andrzej Kowalczyk (1914−1939) – kapral Wojska Polskiego II RP
 Andrzej Kowalczyk (ur. 1945) – polski scenograf
 Andrzej Kowalczyk (ur. 1948) – polski fizyk
 Andrzej Kowalczyk (ur. 1950) – profesor nauk o Ziemi
 Andrzej Kowalczyk (1951−2019) – polski malarz, grafik
 Andrzej Kowalczyk (1952−2021) − polski aktor
 Andrzej Kowalczyk (ur. 1954) – polski geograf
 Andrzej Kowalczyk (1954−2015) – polski trener koszykarski
 Andrzej Stanisław Kowalczyk (ur. 1957) – polski historyk literatury